Deze hits waren in 2010 Dancesmash op Radio 538:

2010
Muziek in 2010
Dancesmashes 2010